Stenozonium är ett släkte av mångfotingar. Stenozonium ingår i familjen koppardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koppardubbelfotingar
Stenozonium